Адриан ван дер Кабель (; 1631 год, Рейсвейк — 15 января 1705 год, Лион) — нидерландский живописец-пейзажист и гравёр периода золотого века Голландии, работавший в Италии и Франции, где и умер.

Родился в 1631 году в замке Рисвик. Писал морские виды и пейзажи, оживляя их фигурами. Подражая другим — Бенедете, Сальватору Розе, Мола и Караваджо, — не отличался оригинальностью. В его картинах нет той тщательной моделировки деталей, которой особенно отличаются фламандские живописцы. Он употреблял краски невысокого качествa, поэтому его картины со временем почернели. Он также гравировал много ландшафтов сухой иглой и офортом; его хвалили за особую ловкость изображения деревьев на эстампах.

Был нрава открытого и разгульного; заказчиков картин принуждал вместе с ним пить, веселиться и идти в трактиры, где он проводил всю жизнь. Однажды его задержали за неплатёж, но он отделался от ареста, написав хозяину вывеску.

Самым известным учеником Ван дер Кабеля был лионский художник-пейзажист Адриан Манглар, который также был его крестником. Как и ван дер Кабель, Манглар переехал в Рим, где стал одним из самых известных пейзажистов своего времени. Ван дер Кабель познакомил молодого Манглара с традициями голландской пейзажной живописи, а также с типичным для XVII века романо-болонским стилем пейзажной живописи, который оказал влияние на Кабеля во время его пребывания в Италии.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 225—226 (Вандеркабель, Адріанъ).

Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Фламандские художники (до 1830 года)
Гравёры Нидерландов
Рисовальщики Нидерландов
Члены общества «Перелётные птицы»